Il singolare degli Internazionali d'Italia 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Mary Pierce era la detentrice del titolo, ma hanno perso nel 3º turno contro Mirjana Lučić.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–3, 2–6, 6–3 Venus Williams.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Internazionali d'Italia 1998